{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Polygon",
        "coordinates": [
          [
            [
              140.618134,
              -3.336617
            ],
            [
              140.649719,
              -3.407231
            ],
            [
              140.711517,
              -3.39969
            ],
            [
              140.73967,
              -3.374324
            ],
            [
              140.721817,
              -3.348957
            ],
            [
              140.782242,
              -3.178916
            ],
            [
              140.780869,
              -3.150802
            ],
            [
              140.72937,
              -3.137087
            ],
            [
              140.681992,
              -3.146687
            ],
            [
              140.674438,
              -3.185773
            ],
            [
              140.618134,
              -3.336617
            ]
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
Тофанма или Тофамна — малочисленый папуасский народ, проживающий в приграничном районе Индонезии, на северо-востоке провинции Папуа.

О народе 
Тофанма в основном охотятся и собирают пищу, но некоторые также занимаются садоводством. На краю их родины есть дорога, но их земли располагаются на высоте от 600 до 1850 метров над уровнем моря.

В языковой области нет неполных средних или средних школ.

Некоторые из народа тофанма носят современную одежду. Основным продуктом питания людей является саго, но они также едят сладкий картофель и бананы. Тофанма используют металлические топоры и ножи, а также традиционные инструменты. Дома обычно строят на сваях, а стены домов делают из ветвей саго. Люди получают питьевую воду, как правило, прямо из реки. У народа тофанма нет евангельских кассет, фильмов и видео на их языке. Евангелическая христианская церковь Индонезии находится в их языковой зоне.

Тофанма иногда называют народом тофамна, но они предпочитают, чтобы их называли тофамна.

Религия 
Тофанма преимущественно христиане-протестанты (76%), остальные предпочитают народные верования

Примечания

Ссылки 
https://legacy.joshuaproject.net/people-profile.php?peo3=15527&rog3=ID

Народы Индонезии
Папуасы
Западноновогвинейские народы
Папуа